Шато́-Шино́н (Кампань), Шато-Шінон (Кампань) () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний схід від Парижа, 90 км на захід від Діжона, 60 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 290 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 603,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Шато-Шинон-Кампань на сайті французького Національного інституту географії
 Шато-Шинон-Кампань (неофіційний сайт)  
 [ Розташування муніципалітету Шато-Шинон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр